«Daniel Flores» - conjunto del nombre propio Daniel y el apellido Flores - puede referirse a:

 Daniel Flores (1945-90), futbolista peruano;
 Daniel Flores (2003-), futbolista mexicano.